Para sprzężona to ogólnie dwa obiekty związane ze sobą w taki sposób, że (najczęściej) na podstawie jednego można odtworzyć drugi, np.:

 para sprzężona kwas-zasada w teoria kwasów i zasad w chemii
 para sprzężonych liczb zespolonych